Bomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bomsjön (Solna socken, Uppland), numera försvunnen sjö i Stockholms och Solna kommuner, 
Bomsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,22 km²)
Bomsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (1,22 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn